Allonnes est une commune française, située dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire, peuplée de .

La commune fait partie de la province historique du Maine, et se situe dans le Haut-Maine (Maine roux).

Géographie 
Allonnes est située dans la banlieue sud-ouest du Mans, sur les bords de la Sarthe. Couvrant  hectares, son territoire est le plus étendu de son canton.

La ville est desservie par le service de transport de la SETRAM par la ligne de bus  et depuis le  à  par la ligne  Tempo (BHNS).

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Rouillon », sur la commune de Rouillon, mise en service en 1978 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Le Mans », sur la commune du Mans, mise en service en 1944 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000, à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Allonnes est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.
Elle appartient à l'unité urbaine du Mans, une agglomération intra-départementale regroupant  et  en , dont elle est une commune de la banlieue.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction du Mans dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de  à moins de .

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (60,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (70,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (31,7 %), prairies (18,2 %), zones urbanisées (13,1 %), forêts (11,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (11,6 %), zones agricoles hétérogènes (10,9 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (2,1 %), eaux continentales (0,5 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Toponymie 
Albert Dauzat et Charles Rostaing recensent à l'article Allamps (les formes du type Allon(n)e(s) étant les plus fréquentes) du Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, tous les toponymes et hydronymes dérivés d'Alauna qui semble être une épithète celtique de divinité, bien attestée dans l'épigraphie gallo-romaine, associée par exemple à Mercure : Genio Mercurii Alauni (CIR, 1717) ou encore à Auguste : Sacro Alaunarum Augusti nostri (CIL III, 1883, Munich).
Pierre-Yves Lambert y voit la signification de  sur le thème celtique ala signifiant « nourrir », avec un suffixe d'agent issu de -mn-.

Le gentilé est Allonnais.

Histoire 
« Terre de contraste », Allonnes est une commune proche du Mans dont le paysage est marqué par les grands ensembles des années 1960-1970. Pourtant la commune possède un passé riche. Les vestiges les plus anciens associés à un contexte archéologique, remontent au  avant notre ère. Allonnes était donc déjà occupée à l'époque gauloise. C'est pourtant la période gallo-romaine qui laisse le plus d'empreintes et de vestiges dans le sous-sol allonnais. La présence des sanctuaires des Perrières et de Mars Mullo, les thermes Pasteur ainsi que le quartier d'habitat et/ou d'artisanat d'Argenton-le-Marin laisse à penser, sans que pour autant on en connaisse le statut exact, à l'établissement d'une agglomération relativement importante

Les recherches archéologiques passées et actuelles sur la commune ne montrent pas, dans l'état actuel des données, une occupation médiévale conséquente malgré quelques découvertes isolées, notamment un cimetière.

Allonnes restera longtemps un village modeste jusqu'à l'explosion urbaine de la fin des années 1950. En 1961, la création de la ZUP (Zone à urbaniser en priorité) transforme Allonnes en une cité de  ( en 1999). L'extension de la zone commerciale et artisanale du Vivier, la rénovation de la ZUP dans le cadre d'un projet de convention avec l'ANRU qui améliorera le cadre de vie dans les grands ensembles, la création de nouveaux quartiers d'habitations en périphérie urbaine, la zone industrielle de Monnée, la vie associative et culturelle variée (poumon de la ville d'Allonnes), et l'implantation de l'usine NTN, sont autant d'atouts pour Allonnes qui continue à poursuivre son développement urbain, économique et humain.

Par le décret du , une partie de territoire de la commune du Mans est rattachée à la commune d'Allonnes .

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires 

 

|-
|colspan="5" align="center" bgcolor="#f3fff3"|  Pour les données antérieures, dérouler la boîte ci-dessous. 

Le conseil municipal est composé de trente-trois membres dont le maire et neuf adjoints.

Label 
La commune est une ville fleurie (deux fleurs) au concours des villes et villages fleuris.

La commune possède trois "@" au label Ville Internet.

La ville possède deux lauriers au label Ville Active & Sportive.

Jumelages 
 .
 .

Équipements et services publics

Enseignement 
Allonnes compte 11 écoles primaires publiques et deux privées, deux collèges publics et un lycée public, le lycée André-Malraux.

Santé 
La commune héberge l'établissement public de santé mentale de la Sarthe.

Établissements culturels 
La ville compte un théâtre, un complexe polyvalent accueillant concerts et spectacles, et une médiathèque.

Population et société

Démographie

Manifestations culturelles et festivités

Sports et loisirs 
Les équipements sportifs municipaux se composent de trois gymnases, une piscine municipale, des terrains de football et d'athlétisme, un centre équestre, et trois courts de tennis.

La Jeunesse sportive d'Allonnes fait évoluer deux équipes de football en divisions de district. Cette association regroupe en outre une quinzaine de sections (athlétisme, basket-ball, handball, natation, tennis…).

Le Football Club Vidéo Plus d'Allonnes fait évoluer une équipe de futsal en division de district

L'association Le Mans Parkour 72 propose régulièrement des entraînements au parkour (art du déplacement) un peu partout dans la ville et ses alentours.

Le cross Allonnes-Le Maine libre possède une renommée internationale. En 2014, il fête sa cinquantième édition, parrainé par l’athlète française Marie-José Pérec.

Cultes

École coranique : au sein d'une mosquée islamiste 
Une école coranique est hébergée au sein de la mosquée intégrée en 2009 dans l’espace associatif interculturel Yvon-Luby,  Cette mosquée de  fidèles a, par arrêté de la préfecture de la Sarthe du lundi 25 octobre 2021 (à la demande du ministère de l'Intérieur), été fermée administrativement pour six mois afin de prévenir la commission d’actes d'apologie de terrorisme et provocation à commettre des actes terroristes ainsi que de propagande de l’islam salafiste radical.

Les dirigeants et membres d'associations gestionnaires de ce lieu de culte radicalisé (dont les avoirs des deux associations et de huit dirigeants ont été gelés) sont soupçonnés de promouvoir l'islamisme (haine et discrimination, charia, djihad armé, mort en martyr, etc.).

Économie 
Allonnes a été pendant longtemps une commune dortoir abritant les employés de l'usine Renault du Mans, elle ne possédait que quelques commerces. Depuis 2001, une usine de 800 employés (NTN) s'est installée et a permis un changement de l'image d'Allonnes.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 

 Une église romane du .

Le sanctuaire de Mars Mullo 

Le sanctuaire de Mars Mullo (autrefois nommé ) est connu des érudits et des collectionneurs depuis le . Il est redécouvert par Pierre Térouanne à la suite des indications de son fils Jean-Noël en 1953. Une violente tempête ayant déraciné un arbre, celui-ci vit apparaître ce qui ressemblait fort à un mur. Il alerta son père, passionné d'archéologie, qui commença alors à faire les premières fouilles.

En 1993, une équipe de l'UMR 8546 du CNRS/ENS reprend les fouilles du sanctuaire. Les résultats sont particulièrement importants et permettent de mettre au jour une succession d'occupations de la protohistoire jusqu'au  L'ensemble des données est publié en 2003 dans un ouvrage intitulé Le Sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe).

Depuis 1998, le Centre allonnais de prospection et de recherches archéologiques (CAPRA) entreprend sur tout le territoire de la commune des activités de médiation scientifique (visites, ateliers pédagogiques…) et de recherche complétant ainsi une carte archéologique particulièrement riche en vestiges.

À proximité du site, le CAPRA est installé dans un bâtiment consacré à la recherche et à la diffusion du savoir archéologique et disposant d'un espace muséal, le CERAM (Centre d'études et de recherches archéologiques du Maine). Ce bâtiment est baptisé du nom de Pierre Térouanne.

Personnalités liées à la commune 
 Pierre Térouanne (1891-1980), industriel, archéologue, découvreur, à Allonnes, du temple gallo-romain dédié à Mars Mullo.
 François Goussault (1909-1984), officier pilote du groupe de bombardement Lorraine, Compagnon de la Libération.
 Yvon Luby (1931-2017), maire d'Allonnes pendant 31 ans.
 Pierre Lefebvre (né en 1938), conseiller municipal d'Allonnes de 1971 à 1977.
 Dylan Rocher (né en 1991), joueur de pétanque professionnel, formé à la JSA.

Héraldique 

{{Blason-ville-fr
|img1= Blason de la ville d'Allonnes (Sarthe).svg
|legende1= Armes d'Allones
|texte= Les armoiries de Allonnes se blasonnent ainsi : Divisé en chevron : au  d’azur au cheval courant d’or, accompagné de deux besants du même en pointe et aux flancs, au  de sinople à la tour d’or crénelée de cinq pièces d'argent et maçonnée de sable ; au chevron abaissé d’argent brochant sur la partition.}}

 Notes et références 
 Notes 

 Références 

 Altitudes, coordonnées, superficie'' : répertoire géographique des communes 2013 (site de l'IGN, téléchargement du 19 mars 2014)

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des communes de la Sarthe

Liens externes 

 Site officiel
 Résumé statistique d'Allonnes sur le site de l'Insee

Allonnes
Unité urbaine du Mans
Aire d'attraction du Mans